Алекса́ндр Волконский: Волконский, Александр Андреевич (ум. после 1682)  — князь, стряпчий (с 1647) и стольник (с 1670).
 Волконский, Александр Григорьевич — генерал-майор кавалерии (1709), участник Северной войны.
 Волконский, Александр Михайлович (1866—1934) — князь, военный дипломат, католический священник.